Блажкевич — українське прізвище.

 Блажкевич Євген Іванович — доктор технічних наук.
 Блажкевич Іван Андрійович — політичний і громадський діяч, правознавець.
 Блажкевич Іван Дмитрович — педагог, культурно-освітній діяч.
 Блажкевич Іванна Омелянівна — письменниця, педагог, фольклористка, громадська діячка.

Українські прізвища